CKS est un sigle composé des trois lettres C, K et S qui peut faire référence à :
 Clinical Knowledge Summaries, une base de données de recommandations cliniques ; c'est un service du National Institute for Health and Care Excellence (NICE), lui-même supervisé par le département de la Santé du Royaume-Uni.

CKS est un code qui peut faire référence à :
 Aérodrome de Carajás, dans l'État du Pará, au Brésil, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports